La Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica es una unidad académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y la única unidad de formación académica en antropología de Costa Rica. La escuela fue constituida en el año 2008, sin embargo, la enseñanza de la disciplina data desde 1964 siendo ofrecida por la sección de Ciencias del Hombre y a partir de 1977 esta se integra a la Escuela de Antropología y Sociología de la Universidad de Costa Rica y así tras la desarticulación de la anterior en el 2008 se conforma la escuela actual.

En el presente la Escuela de Antropología ofrece una formación general en Antropología hasta el grado de Bachillerato y Licenciatura con dos énfasis: Antropología Social y Arqueología,
además el Programa de Posgrado ofrece una formación de Maestría Académica en Antropología. 

La escuela además cuenta con dos laboratorios de trabajo, el laboratorio de arqueología Carlos Humberto Aguilar Piedra abierto en 1968, y el laboratorio de Etnología María Eugenia Bozzoli Vargas creado en 1980.

Enlaces externos 

 Página oficial

Escuelas de la Universidad de Costa Rica
Escuelas y facultades de antropología
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica